Wicehrabiowie Monsell 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1935–1969: Bolton Meredith Eyres-Monsell, 1. wicehrabia Monsell
 1969–1993: Henry Bolton Graham Eyres-Monsell, 2. wicehrabia Monsell

Monsell